Seifriz ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Seifriz (1902–1990), deutscher Politiker (CDU)
 Erno Seifriz (1932–2012), deutscher Musikdidaktiker, Musikwissenschaftler und Chorleiter

 Hans Stefan Seifriz (1927–2020), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Deutschen Bundestages
 Max Seifriz (1827–1885), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Seifritz
 Seyfrieds